Ге́нри Алекса́ндр Зака́ри Ллойд-Хьюз (; род. 1 августа 1985 года, Вестминстер, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Родился 1 августа 1985 года в Вестминстере (Лондон, Англия, Великобритания) в семье Тимоти Ллойда-Хьюза и актрисы Люси Ллойд-Хьюз (в девичестве Эпплби). У Генри есть младший брат — актёр Бенедикт Ллойд-Хьюз (род. 1988). Окончил лондонскую школу St Paul’s School.

Карьера 
Дебютировал в кино в 2004 году, сыграв роль Дженсона Долиша в эпизоде «Женский монастырь» телесериала «Закон Мёрфи». В 2005 году Ллойд-Хьюз сыграл роль Роджера Дэйвиса в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Всего он сыграл в 24-х фильмах и телесериалах.

В 2008 году дебютировал в качестве сценариста с телесериалом «3 минуты удивления: Яркие новые чудеса», а затем написал сценарии к трём короткометражным фильмам. В 2011 году спродюсировал два короткометражных фильма — «Полковник Каддафи: Потерянные кадры» и «Игра = Интенсивность + Восстания».

Избранная фильмография 

Сценарист
  — «3 минуты удивления: Яркие новые чудеса» ()

Продюсер
  — «Полковник Каддафи: Потерянные кадры» ()
  — «Игра = Интенсивность + Восстание» ()

Примечания

Ссылки